Théo Attissogbé, né le , est un joueur français de rugby à XV évoluant au poste d'arrière avec la Section paloise.

Biographie

Formation 
Théo Attissogbé débute le rugby en 2011 dans les Landes avec le club de Peyrehorade sports rugby Pays d'Orthe. En 2019, il rejoint le centre de formation du Stade montois rugby. En 2022, il quitte les Landes pour rejoindre le Béarn et le centre de formation de la Section paloise.

En club 
Théo Attissogbé participe au Supersevens 2022 avec la Section paloise. Il joue son premier match avec l'équipe professionnelle de la Section paloise en janvier 2023 lors de la 3e journée de Challenge européen face au Dragons RFC en tant que titulaire au poste d'arrière.

En équipe nationale 
Théo Attissogbé évolue avec l'équipe de France des moins de 18 ans. En décembre 2022, il participe au tournoi sur invitation de Dubaï avec l'équipe de France à 7 développement.

En janvier 2023, il est convoqué avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour un stage de préparation à Capbreton pour le tournoi des Six Nations des moins de 20 ans. Il participe au premier match du tournoi des Six nations 2023 des moins de 20 ans face à l'équipe d'Italie des moins de 20 ans en tant que titulaire. Il est titulaire aussi face à l'équipe d'Irlande des moins de 20 ans et inscrit un essai.

Statistiques 
Les statistiques en club de Théo Attissogbé :

Palmarès 
Néant

Notes et références

Liens externes 

Joueur français de rugby à XV
Joueur de la Section paloise
Arrière (rugby à XV)
Naissance en novembre 2004